

Липове — село, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Липове — село, Донецька область, Бахмутський район
 Липове — село, Донецька область, Краматорський район
 Липове — село, Донецька область, Макіївська міська рада
 Липове — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Липове — село, Луганська область, Марківський район
 Липове — село, Луганська область, Довжанський район
 Липове — село, Полтавська область, Глобинський район
 Липове — село, Полтавська область, Чорнухинський район
 Липове — село, Чернігівська область, Талалаївський район

Липове — колишня назва села Гетен, Берегівський район, Закарпатська область
 Липове — стара назва села Нове Липове, Кіровоградська область, Новогеоргіївський район. Було затоплене Кременчуцьким водосховищем.

Липове — село, Нітранський край, округ Комарно

Липове — селище, Нагорський район, Кіровська область

Див. також 
 Старе Липове
 Липовка